

Sigle 
 Passaggio a livello
 Prima Linea – organizzazione terroristica italiana

Codici 
 PL – codice vettore IATA della compagnia aerea cargo russa Aerostars Airlines (Russia)
 pl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua polacca
 PL – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Polonia
 PL – codice ISO 3166-2:BJ di Plateau (Benin)
 PL – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Pilsen (Repubblica Ceca)
 PL – codice ISO 3166-2:MU del distretto di Port Louis (Mauritius)
 PL – codice ISO 3166-2:NG di Plateau (Nigeria)

Chimica 
 PL – sigla della denominazione della fibra di poliestere

Informatica 
 .pl – dominio di primo livello della Polonia
 Programming Language – linguaggio di programmazione

Matematica 
 Programmazione lineare – branca della matematica che si occupa di problemi di ottimizzazione lineare

Mineralogia 
 Pl – abbreviazione del gruppo del plagioclasio

Unità di misura 
 pl – simbolo del picolitro
 Pl – simbolo del petalitro

Altro 
 PL – abbreviazione di Patrologiae cursus completus series latina, libro di Jacques Paul Migne
 PL – antica targa automobilistica della provincia italiana di Pola
 PL – targa automobilistica del Distretto di Sankt Pölten-Land (Austria)
 PL – targa automobilistica di Plauen (Germania)
 PL – targa automobilistica di Leszno (Polonia)
 PL – nel rugby, pilone

Note

Altri progetti